Villate puede hacer referencia a:

 Villate (Cuba), localidad de la provincia de Artemisa, Cuba.
 Villate (Occitania), localidad y comuna del cantón de Portet-sur-Garonne, distrito de Muret, departamento de Alto Garona, región de Occitania, Francia.
 Villate (Países del Loira), localidad de la comuna de Issé, cantón de Châteaubriant, distrito de Châteaubriant-Ancenis, departamento de Loira Atlántico, región de Países del Loira, Francia.
 Villate (Haití), localidad de la comuna de San Rafael, distrito de San Rafael de la Angostura, departamento de Norte, Haití.
 Villate (España), localidad del municipio de Medina de Pomar, provincia de Burgos, España.
 Villate (Italia), localidad de la comuna de Mercenasco, provincia de Turín, región de Piamonte, Italia.